Palomita puede referirse a:
 la palomita, signo de revisado;
 la palomita, una jugada del fútbol en que el balón se cabecea luego de un salto con el cuerpo en posición horizontal;
 Palomita, una historieta del dibujante chileno Eduardo de la Barra;
 el nombre común de la planta Codonorchis lessonii, una orquídea del Cono Sur;
 el nombre común de la planta Matthiola fruticulosa, una hierba de la cuenca mediterránea;
 un nombre vulgar, en Perú y Bolivia, de Metriopelia ceciliae, un ave andina;
 Palomita blanca (1971), una novela del escritor chileno Enrique Lafourcade;
 Palomita blanca (1992), una película basada en la novela homónima;
 Palomitas (2011), un programa de televisión español de Telecinco;
 las palomitas de maíz, un alimento elaborado con granos inflados de maíz;
 las palomitas de pollo, un alimento elaborado con trocitos de pollo;
 «Palomitas de maíz» (1969), famosa melodía instrumental del álbum Music to Moog de ByGershon Kingsley.

Enlaces externos